Abyla är ett släkte av nässeldjur. Abyla ingår i familjen Abylidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Hydrozoer
Abyla